Meriones (geslacht)
 Meriones (ondergeslacht)
 Meriones (mythologie)